Dremel steht für:

 Dremel, ein auch als Gattungsname verwendeter Markenname für Elektrowerkzeuge

Dremel ist der Familienname folgender Personen:
 Holger Dremel (* 1972), deutscher Politiker (CSU)
 Tanja Schorer-Dremel (* 1964), deutsche Politikerin (CSU)

Siehe auch:
 Tremel